Nordiste peut faire référence à :
 habitants du département du Nord ou de la région du Nord-Pas-de-Calais ;
 partisans du maintien des États au sein du gouvernement fédéral des États-Unis durant la guerre de Sécession.

Voir aussi 

 
 États confédérés d'Amérique (Sudiste)
 Scandinavisme (Nordisme)